|-
|(32501)||2000 YV135|| align=right|11,1|| align=right|5,204|| align=right|0,068|| align=right|32,14|| align=right|11,88||JUT||22. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32502)||2001 BG77|| align=right|14,2|| align=right|3,069|| align=right|0,077|| align=right|14,58|| align=right|5,375||MBA||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32503)||2001 FN57|| align=right|12,9|| align=right|2,543|| align=right|0,132|| align=right|15,21|| align=right|4,054||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32504)||2001 HP8|| align=right|14,8|| align=right|1,953|| align=right|0,113|| align=right|23,91|| align=right|2,729||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32505)||2001 KF17|| align=right|12,7|| align=right|2,565|| align=right|0,117|| align=right|14,23|| align=right|4,107||MBA||18. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32506)||2001 KP30|| align=right|15,1|| align=right|2,475|| align=right|0,161|| align=right|12,09|| align=right|3,892||MBA||21. maj 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32507)||2001 LR15|| align=right|13,8|| align=right|2,793|| align=right|0,208|| align=right|9,33|| align=right|4,667||MBA||12. junij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(32508)||2001 MR11|| align=right|13,7|| align=right|3,084|| align=right|0,315|| align=right|17,21|| align=right|5,415||MBA||19. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(32509)||2001 MW29|| align=right|12,9|| align=right|2,762|| align=right|0,130|| align=right|12,52|| align=right|4,590||MBA||28. junij 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(32510)||2001 NS|| align=right|14,8|| align=right|2,358|| align=right|0,202|| align=right|2,67|| align=right|3,620||MBA||12. julij 2001||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(32511)||2001 NX17|| align=right|12,7|| align=right|5,050|| align=right|0,429|| align=right|8,94|| align=right|11,35||MBA||9. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32512)||2001 OM14|| align=right|14,3|| align=right|2,634|| align=right|0,213|| align=right|2,93|| align=right|4,273||MBA||20. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32513)||2001 OL31|| align=right|10,9|| align=right|5,236|| align=right|0,060|| align=right|25,33|| align=right|11,98||JUT||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(32514)||2001 OK34|| align=right|13,4|| align=right|2,667|| align=right|0,228|| align=right|11,70|| align=right|4,355||MBA||19. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(32515)||2001 OU42|| align=right|14,7|| align=right|2,386|| align=right|0,131|| align=right|9,62|| align=right|3,684||MBA||22. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(32516)||2001 OH46|| align=right|14,5|| align=right|2,303|| align=right|0,103|| align=right|6,54|| align=right|3,495||MBA||16. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32517)||2001 OA54|| align=right|13,2|| align=right|2,714|| align=right|0,155|| align=right|13,87|| align=right|4,469||MBA||21. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(32518)||2001 OZ69|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,266|| align=right|4,86|| align=right|4,147||MBA||19. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32519)||2001 OB73|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,182|| align=right|2,44|| align=right|3,776||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32520)||2001 OG73|| align=right|13,4|| align=right|2,765|| align=right|0,157|| align=right|9,48|| align=right|4,596||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32521)||2001 OR80|| align=right|12,9|| align=right|2,754|| align=right|0,154|| align=right|13,15|| align=right|4,570||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32522)||2001 OE81|| align=right|14,5|| align=right|2,377|| align=right|0,124|| align=right|6,00|| align=right|3,663||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32523)||2001 OY82|| align=right|12,1|| align=right|3,169|| align=right|0,054|| align=right|10,60|| align=right|5,640||MBA||27. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(32524)||2001 OC85|| align=right|13,5|| align=right|3,197|| align=right|0,164|| align=right|3,45|| align=right|5,715||MBA||20. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32525)||2001 OZ85|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,225|| align=right|1,53|| align=right|3,666||MBA||21. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32526)||2001 OD98|| align=right|12,8|| align=right|2,996|| align=right|0,070|| align=right|9,73|| align=right|5,186||MBA||25. julij 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(32527)||2001 OS104|| align=right|13,3|| align=right|2,785|| align=right|0,084|| align=right|4,04|| align=right|4,647||MBA||28. julij 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32528)||2001 OZ105|| align=right|12,4|| align=right|3,156|| align=right|0,108|| align=right|12,39|| align=right|5,605||MBA||29. julij 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32529)||2001 PD7|| align=right|14,4|| align=right|2,794|| align=right|0,230|| align=right|7,87|| align=right|4,669||MBA||10. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(32530)||2001 PW12|| align=right|14,9|| align=right|2,343|| align=right|0,219|| align=right|13,31|| align=right|3,585||MBA||12. avgust 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(32531)||2001 PG13|| align=right|13,3|| align=right|2,688|| align=right|0,152|| align=right|12,27|| align=right|4,406||MBA||13. avgust 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|32532 Thereus||2001 PT13|| align=right|9,0|| align=right|10,62|| align=right|0,199|| align=right|20,39|| align=right|34,59||CNT||9. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(32533)||2001 PS29|| align=right|14,7|| align=right|2,332|| align=right|0,128|| align=right|7,43|| align=right|3,561||MBA||11. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32534)||2001 PL37|| align=right|12,4|| align=right|3,204|| align=right|0,134|| align=right|17,82|| align=right|5,735||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(32535)||2001 PZ40|| align=right|14,9|| align=right|2,723|| align=right|0,140|| align=right|8,62|| align=right|4,493||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(32536)||2001 PD41|| align=right|11,8|| align=right|3,111|| align=right|0,044|| align=right|9,05|| align=right|5,486||MBA||11. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(32537)||2001 PH43|| align=right|16,4|| align=right|2,357|| align=right|0,128|| align=right|5,09|| align=right|3,618||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(32538)||2001 PB44|| align=right|16,0|| align=right|2,635|| align=right|0,148|| align=right|1,22|| align=right|4,276||MBA||15. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(32539)||2001 PD59|| align=right|13,5|| align=right|2,757|| align=right|0,215|| align=right|14,26|| align=right|4,576||MBA||14. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(32540)||2001 PN62|| align=right|13,4|| align=right|3,170|| align=right|0,137|| align=right|17,21|| align=right|5,643||MBA||13. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(32541)||2001 QF2|| align=right|14,1|| align=right|2,301|| align=right|0,124|| align=right|6,99|| align=right|3,491||MBA||17. avgust 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(32542)||2001 QK7|| align=right|12,9|| align=right|3,953|| align=right|0,090|| align=right|1,17|| align=right|7,860||HLD||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32543)||2001 QL11|| align=right|15,3|| align=right|2,539|| align=right|0,234|| align=right|1,86|| align=right|4,045||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32544)||2001 QY11|| align=right|14,8|| align=right|2,405|| align=right|0,101|| align=right|6,61|| align=right|3,729||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32545)||2001 QV13|| align=right|13,4|| align=right|2,802|| align=right|0,172|| align=right|8,98|| align=right|4,689||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32546)||2001 QE14|| align=right|13,8|| align=right|3,149|| align=right|0,151|| align=right|0,09|| align=right|5,587||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32547)||2001 QW14|| align=right|15,3|| align=right|2,236|| align=right|0,190|| align=right|3,00|| align=right|3,342||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32548)||2001 QU18|| align=right|14,0|| align=right|3,002|| align=right|0,118|| align=right|10,60|| align=right|5,202||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32549)||2001 QA19|| align=right|15,4|| align=right|2,563|| align=right|0,161|| align=right|1,00|| align=right|4,104||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32550)||2001 QT19|| align=right|14,3|| align=right|2,474|| align=right|0,147|| align=right|5,61|| align=right|3,891||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32551)||2001 QF22|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,232|| align=right|1,60|| align=right|3,658||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32552)||2001 QU23|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,191|| align=right|7,92|| align=right|3,538||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32553)||2001 QC27|| align=right|12,7|| align=right|3,345|| align=right|0,076|| align=right|7,21|| align=right|6,118||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32554)||2001 QZ28|| align=right|13,8|| align=right|2,899|| align=right|0,226|| align=right|7,97|| align=right|4,935||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32555)||2001 QZ29|| align=right|12,9|| align=right|2,662|| align=right|0,325|| align=right|12,69|| align=right|4,342||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32556)||2001 QH30|| align=right|14,3|| align=right|2,343|| align=right|0,089|| align=right|5,71|| align=right|3,586||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32557)||2001 QT30|| align=right|13,9|| align=right|2,872|| align=right|0,094|| align=right|1,09|| align=right|4,866||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32558)||2001 QV30|| align=right|12,2|| align=right|3,220|| align=right|0,043|| align=right|22,23|| align=right|5,777||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32559)||2001 QN31|| align=right|14,7|| align=right|2,395|| align=right|0,215|| align=right|3,40|| align=right|3,705||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32560)||2001 QV31|| align=right|13,7|| align=right|2,469|| align=right|0,129|| align=right|9,09|| align=right|3,880||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32561)||2001 QE38|| align=right|14,9|| align=right|2,600|| align=right|0,175|| align=right|3,11|| align=right|4,191||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32562)||2001 QA45|| align=right|15,0|| align=right|2,705|| align=right|0,096|| align=right|3,92|| align=right|4,449||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32563)||2001 QA53|| align=right|14,4|| align=right|2,889|| align=right|0,091|| align=right|3,35|| align=right|4,909||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|32564 Glass||2001 QM68|| align=right|14,4|| align=right|2,631|| align=right|0,170|| align=right|11,53|| align=right|4,267||MBA||20. avgust 2001||Terre Haute||C. Wolfe
|-
|(32565)||2001 QC69|| align=right|13,6|| align=right|2,565|| align=right|0,165|| align=right|13,15|| align=right|4,107||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32566)||2001 QC70|| align=right|13,4|| align=right|3,064|| align=right|0,098|| align=right|9,88|| align=right|5,363||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32567)||2001 QQ70|| align=right|13,1|| align=right|2,787|| align=right|0,123|| align=right|8,45|| align=right|4,652||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32568)||2001 QD71|| align=right|15,1|| align=right|2,375|| align=right|0,258|| align=right|5,12|| align=right|3,659||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|32569 Deming||2001 QW71|| align=right|12,5|| align=right|2,861|| align=right|0,137|| align=right|15,05|| align=right|4,837||MBA||20. avgust 2001||Terre Haute||C. Wolfe
|-
|32570 Peruindiana||2001 QZ71|| align=right|13,1|| align=right|2,594|| align=right|0,219|| align=right|11,72|| align=right|4,176||MBA||20. avgust 2001||Terre Haute||C. Wolfe
|-
|32571 Brayton||2001 QA72|| align=right|12,8|| align=right|3,138|| align=right|0,246|| align=right|6,74|| align=right|5,558||MBA||20. avgust 2001||Terre Haute||C. Wolfe
|-
|(32572)||2001 QR74|| align=right|14,6|| align=right|2,354|| align=right|0,260|| align=right|9,65|| align=right|3,611||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32573)||2001 QD75|| align=right|14,2|| align=right|2,901|| align=right|0,098|| align=right|1,93|| align=right|4,941||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32574)||2001 QM78|| align=right|13,4|| align=right|3,060|| align=right|0,193|| align=right|15,83|| align=right|5,353||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32575)||2001 QY78|| align=right|15,1|| align=right|2,224|| align=right|0,339|| align=right|2,23|| align=right|3,316||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32576)||2001 QK79|| align=right|13,8|| align=right|3,103|| align=right|0,021|| align=right|9,75|| align=right|5,465||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32577)||2001 QC87|| align=right|13,5|| align=right|2,542|| align=right|0,131|| align=right|12,46|| align=right|4,053||MBA||17. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(32578)||2001 QY88|| align=right|12,9|| align=right|3,085|| align=right|0,150|| align=right|9,20|| align=right|5,417||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32579)||2001 QJ97|| align=right|14,4|| align=right|2,361|| align=right|0,120|| align=right|6,19|| align=right|3,627||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32580)||2001 QY97|| align=right|15,4|| align=right|2,260|| align=right|0,109|| align=right|6,99|| align=right|3,396||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32581)||2001 QW98|| align=right|14,6|| align=right|2,236|| align=right|0,267|| align=right|6,97|| align=right|3,342||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32582)||2001 QW101|| align=right|15,6|| align=right|2,351|| align=right|0,199|| align=right|1,78|| align=right|3,603||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32583)||2001 QZ101|| align=right|13,1|| align=right|2,593|| align=right|0,043|| align=right|22,50|| align=right|4,175||MBA||18. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32584)||2001 QW105|| align=right|14,4|| align=right|2,658|| align=right|0,071|| align=right|21,34|| align=right|4,334||MBA||18. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32585)||2001 QQ107|| align=right|14,5|| align=right|2,249|| align=right|0,085|| align=right|4,87|| align=right|3,373||MBA||18. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32586)||2001 QQ116|| align=right|12,8|| align=right|2,904|| align=right|0,104|| align=right|9,21|| align=right|4,949||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32587)||2001 QO117|| align=right|14,7|| align=right|2,529|| align=right|0,207|| align=right|6,17|| align=right|4,021||MBA||17. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32588)||2001 QD124|| align=right|16,1|| align=right|2,180|| align=right|0,136|| align=right|2,63|| align=right|3,218||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32589)||2001 QR127|| align=right|13,8|| align=right|3,048|| align=right|0,310|| align=right|8,33|| align=right|5,319||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32590)||2001 QF130|| align=right|15,1|| align=right|2,315|| align=right|0,139|| align=right|5,58|| align=right|3,521||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32591)||2001 QV134|| align=right|12,8|| align=right|3,000|| align=right|0,073|| align=right|8,78|| align=right|5,194||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32592)||2001 QR135|| align=right|12,7|| align=right|2,711|| align=right|0,139|| align=right|10,81|| align=right|4,463||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32593)||2001 QK138|| align=right|14,9|| align=right|2,371|| align=right|0,100|| align=right|5,13|| align=right|3,649||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32594)||2001 QV141|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,014|| align=right|2,67|| align=right|4,181||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32595)||2001 QA150|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,121|| align=right|7,60|| align=right|3,611||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(32596)||2001 QS154|| align=right|15,7|| align=right|2,419|| align=right|0,138|| align=right|6,22|| align=right|3,762||MBA||29. avgust 2001||Kleť||Klet
|-
|(32597)||2001 QC157|| align=right|15,5|| align=right|2,995|| align=right|0,194|| align=right|6,02|| align=right|5,183||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32598)||2001 QN159|| align=right|14,5|| align=right|2,779|| align=right|0,011|| align=right|1,65|| align=right|4,631||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32599)||2001 QL160|| align=right|14,7|| align=right|2,757|| align=right|0,085|| align=right|1,83|| align=right|4,577||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32600)||2001 QF173|| align=right|13,5|| align=right|3,003|| align=right|0,048|| align=right|11,92|| align=right|5,204||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32601)||2001 QA181|| align=right|13,8|| align=right|3,084|| align=right|0,278|| align=right|3,40|| align=right|5,414||MBA||26. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(32602)||2001 QE185|| align=right|12,1|| align=right|2,997|| align=right|0,062|| align=right|9,75|| align=right|5,188||MBA||21. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32603)||2001 QL199|| align=right|14,3|| align=right|2,960|| align=right|0,079|| align=right|8,59|| align=right|5,092||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32604)||2001 QP212|| align=right|16,2|| align=right|2,436|| align=right|0,197|| align=right|1,52|| align=right|3,802||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32605)||2001 QM213|| align=right|14,3|| align=right|2,997|| align=right|0,215|| align=right|5,50|| align=right|5,187||MBA||23. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(32606)||2001 QY217|| align=right|14,3|| align=right|2,962|| align=right|0,040|| align=right|1,65|| align=right|5,098||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32607)||2001 QH220|| align=right|13,6|| align=right|2,533|| align=right|0,202|| align=right|8,79|| align=right|4,031||MBA||23. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32608)||2001 QA231|| align=right|15,6|| align=right|2,287|| align=right|0,112|| align=right|5,07|| align=right|3,458||MBA||24. avgust 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(32609)||2001 QF243|| align=right|14,4|| align=right|3,016|| align=right|0,200|| align=right|1,54|| align=right|5,236||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32610)||2001 QA245|| align=right|14,1|| align=right|2,950|| align=right|0,020|| align=right|1,79|| align=right|5,066||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32611)||2001 QB253|| align=right|14,5|| align=right|2,869|| align=right|0,008|| align=right|3,24|| align=right|4,859||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32612)||2001 QA256|| align=right|14,6|| align=right|2,443|| align=right|0,095|| align=right|7,53|| align=right|3,818||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32613)||2001 QU265|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,165|| align=right|1,88|| align=right|3,529||MBA||27. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(32614)||2001 QY266|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,079|| align=right|7,33|| align=right|3,671||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32615)||2001 QU277|| align=right|10,5|| align=right|5,217|| align=right|0,032|| align=right|17,52|| align=right|11,92||JUT||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32616)||2001 QH279|| align=right|14,5|| align=right|2,735|| align=right|0,058|| align=right|6,32|| align=right|4,523||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32617)||2001 QY283|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,155|| align=right|7,00|| align=right|3,746||MBA||18. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32618)||2001 QL293|| align=right|13,6|| align=right|2,702|| align=right|0,026|| align=right|1,56|| align=right|4,441||MBA||31. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(32619)||2001 QC295|| align=right|14,8|| align=right|2,454|| align=right|0,166|| align=right|5,97|| align=right|3,843||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32620)||2001 QZ295|| align=right|13,4|| align=right|2,594|| align=right|0,128|| align=right|9,89|| align=right|4,176||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32621)||2001 RZ|| align=right|12,9|| align=right|2,576|| align=right|0,050|| align=right|16,04|| align=right|4,134||MBA||8. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(32622)||2001 RZ16|| align=right|15,1|| align=right|2,246|| align=right|0,130|| align=right|3,08|| align=right|3,365||MBA||11. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(32623)||2001 RV23|| align=right|15,3|| align=right|2,557|| align=right|0,100|| align=right|1,37|| align=right|4,087||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32624)||2001 RQ44|| align=right|14,3|| align=right|3,228|| align=right|0,175|| align=right|3,26|| align=right|5,798||MBA||12. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(32625)||2001 RZ45|| align=right|14,0|| align=right|2,765|| align=right|0,033|| align=right|2,87|| align=right|4,598||MBA||15. september 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(32626)||2001 RX64|| align=right|14,0|| align=right|2,340|| align=right|0,059|| align=right|6,27|| align=right|3,579||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32627)||2001 RO69|| align=right|13,9|| align=right|3,162|| align=right|0,041|| align=right|4,53|| align=right|5,621||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32628)||2001 RK70|| align=right|14,9|| align=right|2,300|| align=right|0,057|| align=right|5,46|| align=right|3,487||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32629)||2001 RQ70|| align=right|13,7|| align=right|3,094|| align=right|0,285|| align=right|10,99|| align=right|5,442||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32630)||2001 RZ71|| align=right|14,8|| align=right|2,400|| align=right|0,090|| align=right|6,02|| align=right|3,718||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32631)||2001 RS74|| align=right|14,7|| align=right|2,300|| align=right|0,078|| align=right|4,26|| align=right|3,487||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32632)||2001 RS75|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,231|| align=right|2,95|| align=right|3,705||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32633)||2001 RY93|| align=right|13,7|| align=right|3,097|| align=right|0,128|| align=right|2,12|| align=right|5,449||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(32634)||2001 RU103|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,047|| align=right|6,88|| align=right|4,433||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32635)||2001 SN|| align=right|14,4|| align=right|2,581|| align=right|0,209|| align=right|0,52|| align=right|4,145||MBA||16. september 2001||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(32636)||2001 SD58|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,125|| align=right|5,14|| align=right|3,440||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32637)||2021 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,569|| align=right|0,149|| align=right|8,28|| align=right|4,117||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32638)||2042 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,395|| align=right|0,042|| align=right|4,77|| align=right|3,705||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32639)||2050 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,393|| align=right|0,226|| align=right|1,29|| align=right|3,701||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32640)||2531 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,556|| align=right|0,222|| align=right|6,78|| align=right|4,087||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32641)||2595 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,551|| align=right|0,205|| align=right|3,14|| align=right|4,075||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32642)||2601 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,237|| align=right|0,044|| align=right|2,85|| align=right|5,824||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32643)||2609 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,266|| align=right|0,140|| align=right|3,43|| align=right|3,410||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32644)||2723 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,261|| align=right|0,066|| align=right|4,07|| align=right|3,399||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32645)||2763 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,952|| align=right|0,062|| align=right|2,08|| align=right|5,071||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32646)||3010 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,940|| align=right|0,117|| align=right|11,53|| align=right|5,041||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32647)||3109 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,947|| align=right|0,051|| align=right|10,87|| align=right|5,059||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32648)||3538 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,256|| align=right|0,247|| align=right|4,19|| align=right|3,388||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32649)||4056 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,408|| align=right|0,222|| align=right|1,18|| align=right|3,737||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32650)||4070 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,559|| align=right|0,122|| align=right|3,04|| align=right|4,093||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32651)||4208 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,755|| align=right|0,119|| align=right|12,50|| align=right|4,571||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32652)||4319 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,140|| align=right|0,131|| align=right|3,21|| align=right|3,130||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32653)||4635 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,550|| align=right|0,195|| align=right|1,99|| align=right|4,071||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32654)||4640 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,222|| align=right|0,093|| align=right|8,14|| align=right|5,782||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32655)||4692 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,148|| align=right|2,82|| align=right|3,695||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32656)||4711 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,745|| align=right|0,191|| align=right|3,67|| align=right|4,546||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32657)||4721 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,750|| align=right|0,025|| align=right|2,41|| align=right|4,559||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32658)||4800 P-L|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,212|| align=right|2,46|| align=right|3,723||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32659)||4804 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,987|| align=right|0,094|| align=right|9,08|| align=right|5,162||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32660)||4826 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,955|| align=right|0,080|| align=right|1,43|| align=right|5,078||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32661)||4848 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,385|| align=right|0,148|| align=right|2,71|| align=right|3,683||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32662)||4900 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,229|| align=right|0,059|| align=right|3,37|| align=right|5,800||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32663)||5553 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,084|| align=right|8,13|| align=right|3,668||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32664)||6072 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,727|| align=right|0,085|| align=right|1,24|| align=right|4,504||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32665)||6107 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,047|| align=right|13,60|| align=right|4,091||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32666)||6124 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,395|| align=right|0,249|| align=right|4,56|| align=right|3,705||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32667)||6180 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,734|| align=right|0,181|| align=right|2,43|| align=right|4,521||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32668)||6278 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,720|| align=right|0,116|| align=right|2,44|| align=right|4,485||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32669)||6287 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,200|| align=right|0,129|| align=right|12,47|| align=right|5,723||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32670)||6323 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,738|| align=right|0,129|| align=right|4,85|| align=right|4,529||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32671)||6537 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,736|| align=right|0,126|| align=right|3,18|| align=right|4,526||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32672)||6720 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,947|| align=right|0,124|| align=right|0,85|| align=right|5,057||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32673)||6742 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,257|| align=right|0,152|| align=right|2,40|| align=right|3,390||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32674)||6750 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,112|| align=right|3,11|| align=right|3,670||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32675)||6755 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,959|| align=right|0,124|| align=right|0,94|| align=right|5,089||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32676)||6802 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,117|| align=right|4,00|| align=right|4,109||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32677)||6806 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,940|| align=right|0,044|| align=right|3,07|| align=right|5,041||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32678)||7566 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,367|| align=right|0,079|| align=right|6,69|| align=right|3,641||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32679)||1070 T-1|| align=right|13,8|| align=right|3,124|| align=right|0,101|| align=right|22,27|| align=right|5,520||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32680)||1095 T-1|| align=right|13,8|| align=right|3,026|| align=right|0,159|| align=right|8,85|| align=right|5,263||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32681)||1166 T-1|| align=right|14,2|| align=right|3,072|| align=right|0,088|| align=right|10,74|| align=right|5,384||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32682)||1177 T-1|| align=right|14,2|| align=right|2,786|| align=right|0,051|| align=right|1,85|| align=right|4,649||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32683)||1202 T-1|| align=right|15,9|| align=right|2,529|| align=right|0,092|| align=right|3,27|| align=right|4,021||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32684)||1269 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,762|| align=right|0,135|| align=right|8,92|| align=right|4,591||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32685)||1294 T-1|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,144|| align=right|2,22|| align=right|3,621||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32686)||2072 T-1|| align=right|14,4|| align=right|3,128|| align=right|0,133|| align=right|0,74|| align=right|5,530||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32687)||3166 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,535|| align=right|0,102|| align=right|14,76|| align=right|4,035||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32688)||4025 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,526|| align=right|0,063|| align=right|3,28|| align=right|4,013||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32689)||4043 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,360|| align=right|0,201|| align=right|5,01|| align=right|3,626||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32690)||4075 T-1|| align=right|14,4|| align=right|3,126|| align=right|0,089|| align=right|6,24|| align=right|5,525||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32691)||4269 T-1|| align=right|14,1|| align=right|3,110|| align=right|0,114|| align=right|3,13|| align=right|5,484||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32692)||4329 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,352|| align=right|0,176|| align=right|4,05|| align=right|3,607||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32693)||4339 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,346|| align=right|0,096|| align=right|6,73|| align=right|3,593||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32694)||4408 T-1|| align=right|14,3|| align=right|2,316|| align=right|0,198|| align=right|4,60|| align=right|3,525||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32695)||1016 T-2|| align=right|13,8|| align=right|2,749|| align=right|0,010|| align=right|5,05|| align=right|4,558||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32696)||1055 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,760|| align=right|0,107|| align=right|2,38|| align=right|4,584||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32697)||1069 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,280|| align=right|0,147|| align=right|2,62|| align=right|3,441||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32698)||1104 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,283|| align=right|0,122|| align=right|3,28|| align=right|3,449||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32699)||1286 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,125|| align=right|4,57|| align=right|3,463||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32700)||1351 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,743|| align=right|0,132|| align=right|1,86|| align=right|4,543||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32701)||1353 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,524|| align=right|0,121|| align=right|0,81|| align=right|4,009||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32702)||2028 T-2|| align=right|14,5|| align=right|2,803|| align=right|0,069|| align=right|6,83|| align=right|4,691||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32703)||2087 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,737|| align=right|0,109|| align=right|4,19|| align=right|4,527||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32704)||2140 T-2|| align=right|12,2|| align=right|3,105|| align=right|0,179|| align=right|13,24|| align=right|5,470||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32705)||2157 T-2|| align=right|13,6|| align=right|3,106|| align=right|0,110|| align=right|16,56|| align=right|5,474||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32706)||2212 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,778|| align=right|0,026|| align=right|1,99|| align=right|4,628||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32707)||3089 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,093|| align=right|0,101|| align=right|2,80|| align=right|5,438||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32708)||3160 T-2|| align=right|14,3|| align=right|3,127|| align=right|0,107|| align=right|10,89|| align=right|5,530||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32709)||3355 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,752|| align=right|0,152|| align=right|10,20|| align=right|4,564||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32710)||4063 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,139|| align=right|7,64|| align=right|3,506||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32711)||4132 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,800|| align=right|0,032|| align=right|6,28|| align=right|4,685||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32712)||4135 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,730|| align=right|0,041|| align=right|8,69|| align=right|4,509||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32713)||4159 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,123|| align=right|0,172|| align=right|1,88|| align=right|5,517||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32714)||5008 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,290|| align=right|0,112|| align=right|6,23|| align=right|3,465||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32715)||5105 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,748|| align=right|0,204|| align=right|7,75|| align=right|4,554||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32716)||5133 T-2|| align=right|14,1|| align=right|2,743|| align=right|0,058|| align=right|9,08|| align=right|4,542||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32717)||5155 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,280|| align=right|0,128|| align=right|5,11|| align=right|3,442||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32718)||1103 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,259|| align=right|0,153|| align=right|6,24|| align=right|3,395||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32719)||1153 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,530|| align=right|0,254|| align=right|6,44|| align=right|4,023||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|32720 Simoeisios||2131 T-3|| align=right|11,5|| align=right|5,197|| align=right|0,014|| align=right|7,51|| align=right|11,85||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels 
|-
|(32721)||2335 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,808|| align=right|0,058|| align=right|3,04|| align=right|4,705||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32722)||3340 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,616|| align=right|0,140|| align=right|2,68|| align=right|4,230||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32723)||4028 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,789|| align=right|0,229|| align=right|7,33|| align=right|4,657||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|32724 Woerlitz||4029 T-3|| align=right|13,4|| align=right|3,946|| align=right|0,139|| align=right|9,92|| align=right|7,836||HLD||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32725)||4057 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,254|| align=right|0,101|| align=right|4,30|| align=right|3,384||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|32726 Chromios||4179 T-3|| align=right|11,7|| align=right|5,210|| align=right|0,015|| align=right|5,13|| align=right|11,90||JUT||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32727)||4268 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,265|| align=right|0,176|| align=right|7,73|| align=right|3,407||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32728)||4517 T-3|| align=right|16,4|| align=right|2,263|| align=right|0,102|| align=right|6,86|| align=right|3,404||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32729)||5179 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,781|| align=right|0,226|| align=right|10,00|| align=right|4,637||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(32730)||1951 RX|| align=right|14,8|| align=right|2,214|| align=right|0,209|| align=right|5,76|| align=right|3,294||MBA||4. september 1951||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|(32731)||1968 OD1|| align=right|14,6|| align=right|2,204|| align=right|0,149|| align=right|5,68|| align=right|3,271||MBA||25. julij 1968||Cerro El Roble||G. A. Plyugin; Yu. A. Belyaev
|-
|(32732)||1975 SH1|| align=right|14,9|| align=right|2,933|| align=right|0,109|| align=right|3,08|| align=right|5,023||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(32733)||1976 SB|| align=right|15,1|| align=right|2,561|| align=right|0,242|| align=right|9,13|| align=right|4,099||MBA||23. september 1976||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(32734)||1978 RM|| align=right|13,1|| align=right|3,197|| align=right|0,148|| align=right|0,63|| align=right|5,716||MBA||1. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(32735)||1978 SX4|| align=right|15,0|| align=right|2,406|| align=right|0,255|| align=right|11,42|| align=right|3,730||MBA||27. september 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(32736)||1978 UE5|| align=right|16,6|| align=right|2,416|| align=right|0,174|| align=right|1,87|| align=right|3,754||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(32737)||1978 UZ6|| align=right|16,6|| align=right|2,426|| align=right|0,220|| align=right|10,44|| align=right|3,779||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(32738)||1978 VT1|| align=right|15,4|| align=right|2,436|| align=right|0,133|| align=right|5,85|| align=right|3,802||MBA||1. november 1978||Caussols||K. Tomita
|-
|(32739)||1978 VA5|| align=right|14,2|| align=right|3,169|| align=right|0,301|| align=right|2,92|| align=right|5,640||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(32740)||1978 VB7|| align=right|14,4|| align=right|2,751|| align=right|0,152|| align=right|11,48|| align=right|4,562||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(32741)||1978 VX8|| align=right|14,9|| align=right|3,177|| align=right|0,174|| align=right|1,43|| align=right|5,663||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(32742)||1978 VB10|| align=right|14,5|| align=right|2,766|| align=right|0,111|| align=right|9,02|| align=right|4,600||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(32743)||1979 MR1|| align=right|14,4|| align=right|3,059|| align=right|0,170|| align=right|2,81|| align=right|5,351||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(32744)||1979 MR5|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,138|| align=right|1,95|| align=right|3,542||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(32745)||1981 DO1|| align=right|15,8|| align=right|2,345|| align=right|0,196|| align=right|6,07|| align=right|3,590||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32746)||1981 EW2|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,112|| align=right|13,19|| align=right|4,304||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32747)||1981 EY5|| align=right|13,9|| align=right|3,141|| align=right|0,186|| align=right|11,74|| align=right|5,565||MBA||7. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32748)||1981 EY7|| align=right|16,3|| align=right|2,345|| align=right|0,157|| align=right|5,68|| align=right|3,591||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32749)||1981 EA9|| align=right|14,5|| align=right|2,348|| align=right|0,244|| align=right|6,88|| align=right|3,597||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(32750)||1981 EG9|| align=right|14,7|| align=right|3,077|| align=right|0,171|| align=right|3,78|| align=right|5,398||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov